Teius – rodzaj gadów z rodziny tejowatych
 Teiuş – miasto w północnej Rumunii